Mazapegos puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Andryala integrifolia; o
 el nombre común de la planta Artemisia arborescens.